Plaats in Indonesië
 Soka (Bawang), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java
 Soka (Karangdowo), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Soka (Poncowarno), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
Anders
 Soka (Japan), een stad in Japan